1991 год стал последним годом существования СССР и был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории изобразительного искусства.

События 
 Выставка произведений Сергея Ивановича Осипова (1915—1985) открылась 18 июля в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Традиционная выставка произведений ленинградских художников — ветеранов Великой Отечественной войны открылась в мае в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений Заслуженного художника РСФСР Глеба Александровича Савинова открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений Василия Васильевича Голубева (1925—1985) открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений Заслуженного художника РСФСР Виталия Ивановича Тюленева открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений Заслуженного художника Тат АССР Семёна Ароновича Ротницкого открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 В Париже прошли новые выставки и аукционы русской живописи «L' Ecole de Leningrad» («Ленинградская школа»), а также «Charmes Russes», «Leningrad Figuration», «Peinture Russe».

 Выставка произведений Михаила Георгиевича Козелла открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Скончались 
 14 февраля — Славин Ким Николаевич, советский художник-пейзажист (род. в 1928)
 27 февраля — Николаева Алла Николаевна, русский советский живописец (род. в 1916).
 15 марта — Селезнёв Владимир Иванович, русский советский живописец (род. в 1928).
 6 июля — Коровин Виктор Иванович, русский советский живописец (род. в 1936).
 3 августа — Угаров Борис Сергеевич, русский советский живописец, Народный художник СССР, президент Академии художеств СССР (род. в 1922).
 5 сентября — Пушнин Александр Тихонович, советский художник-живописец и педагог (род. в 1921).
 6 сентября — Гагарина Татьяна Алексеевна, советский скульптор (род. в 1941).
 1 октября — Тетерин Виктор Кузьмич, советский живописец и график (род. в 1922).
 21 октября — Чегоровский Лев Ильич, советский живописец и педагог (род. в 1914).
 31 октября — Жукова Елена Павловна, советский живописец и график (род. в 1906).
 11 ноября — Куприянов Михаил Васильевич, Народный художник СССР, участник творческого коллектива Кукрыниксы (род. в 1903).
 11 ноября — Штейнмиллер Надежда Павловна, советский живописец и театральный художник (род. в 1915).
 19 ноября — Королёв Василий Андреевич, советский живописец и педагог (род. в 1911).
 23 ноября — Буранов Николай Алексеевич, советский художник (род. в 1920).
 10 декабря — Михайлов Юрий Данилович, советский живописец (род. в 1933).

Полная дата неизвестна 
 Ковалёв Александр Александрович, советский скульптор, Народный художник СССР, лауреат Сталинской премии (род. в 1915).
 Екубенко Юрий Фёдорович, советский скульптор (род. в 1931).

Примечания

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Выставки изобразительного искусства Ленинграда

Источники 
 Выставка произведений художников-ветеранов Великой Отечественной войны. Л., ЛОСХ, 1991.
 Сергей Иванович Осипов. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990.
 Глеб Александрович Савинов. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1991.
 Василий Васильевич Голубев. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1991.
 Виталий Иванович Тюленев. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1991.
 Семён Аронович Ротницкий. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1991.
 Михаил Георгиевич Козелл. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1989.
 L' Ecole de Leningrad. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 25 Novembre.
 Painture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 18 February.
 Painture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 26 April.
 Charmes Russes. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 15 Mai.
 Leningrad figuration. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 10 June.
 Charmes Russes. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 9 Decembre.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. — Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2006. ISBN 5-93332-199-0.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт — Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.

Ссылки 

Изо
История искусства СССР по годам